Пералес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

См. также 
 , мексиканская модель, актриса, Мисс Интернешнл-2007.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Паленсии